Spania a participat la Jocurile Olimpice începând cu Jocurile Olimpice de vară din 1900 de la Paris și de atunci a trimis o delegația la majoritatea edițiilor de vară și de iarnă. Codul CIO este ESP. A fost țară-gazdă la Jocurile Olimpice de vară din 1992 de la Barcelona.

Medalii după Olimpiadă
Marginea roșie înseamnă că Spania a fost țara-gazdă.

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Spania la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Spaniei  pe Sports Reference